Balee (Simpang Mamplam), een plaats in Indonesië
Balee (Glumpang Tiga), een plaats in Indonesië
Balee (Meureubo), een plaats in Indonesië
Balee (Peukan Baro), een plaats in Indonesië